Купченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Купченко, Владимир Петрович (1938—2004) — советский учёный, литературовед, специалист по творчеству Максимилиана Волошина.
 Купченко, Ирина Петровна (род. 1948) — советская и российская актриса.
 Купченко, Татьяна Александровна — российский литературовед.

См. также 
 Купцов